Metiljka može označavati:
Metiljka (Ranunculaceae),  Domac, R., 1994, biljni rod iz pordice Ranunculaceae čiji je znanstveni naziv Thalictrum, drugi naziv je kozlačica.
Metiljka (Primulaceae), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876, biljni rod iz porodice Primulaceae čiji je znanstveni naziv Lysimachia, drugi nayiv je protivak.